Лебедка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лебедка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Лебедка — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Лебёдка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Лебедка — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Лебедка — село в Калининском районе Саратовской области.
 Лебедка — деревня в Новошешминском районе Татарстана.

См. также 
 Лебёдка